Джозеф Диармуд Райан (, род. 8 декабря 1968) — ирландский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Ирландии 1997 и 2004 гг. Бронзовый призер чемпионатов Ирландии 1993 и 1999 гг.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1992 и 2004 гг., командного первенства Европы 1997 г.

В 1988 г. представлял Ирландию на юношеском чемпионате Европы.

В 1993 и 2000 гг. участвовал в зональных турнирах.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Дж. Райана в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Райана на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам